Anthophagus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Ludwig Christian Gravenhorst 1802. Anthophagus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Anthophagus